Название нескольких православных монастырей:

 Иоанно-Введенский (Иоанно-Предтеченский Введенский) монастырь
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Астрахань)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Вязьма)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Великий Устюг)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Казань)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Кунгур)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Москва)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Псков)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Старая Ладога)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Трегуляй)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Томск)
 Иоанно-Предтеченский монастырь (Тула)
 Котельничский Предтеченский монастырь
 Леушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь
 Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь
 Старцевогорский Иоанно-Предтеченский монастырь
 Чикойский Иоанно-Предтеченский монастырь
 Иоанно-Предтеченский женский монастырь (Соликамск)

См. также
 Иоанно-Богословский монастырь 
 Иоанно-Златоустовский монастырь 
 Иоанно-Кроштадский монастырь